Benim — país atual sucessor da República do Daomé
 Daomé francês — uma colónia francesa, parte da África Ocidental Francesa (1900-1958)
 Reino do Daomé — um reino africano pré-colonial (1600-1900)
 República do Daomé — Estado que conquistou a independência da França em 1958 na África Ocidental

Desambiguações de topônimos